Пол Ронти (; ) — бывший канадский хоккеист, центральный нападающий. Провёл 8 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за команды «Бостон Брюинз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Монреаль Канадиенс».

Игровая карьера 
Пол Ронти родился 12 июня 1928 года в Торонто (Онтарио), где и начал свою хоккейную карьеру, играя вместе со своим будущим партнёром по команде Эдом Сэндфордом в юниорской хоккейной лиге Торонто.

В 1947 году Ронти подписывает контракт с клубом «Бостон Брюинз», но часть сезона вынужден провести в фарм-клубе «Бостона» в команде Американской хоккейной лиги «Херши Бэрс». Три следующие сезона он проводит в качестве твёрдого игрока основного состава «Брюинз».

В 1951 году Ронти в результате обмена оказался в клубе «Нью-Йорк Рейнджерс», где провёл четыре сезона. В 1955 году Пол Ронти завершил свою хоккейную карьеру.

Награды и достижения 
 Участник матчей всех звёзд НХЛ: 1949, 1950, 1953, 1954

Клубная карьера

Ссылки 
 Статистика Пола Ронти на The Internet Hockey Database
 Биография Пола Ронти на Legends of Hockey
 Профиль Пола Ронти на NHL.com RU

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Участники матчей всех звёзд НХЛ